Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Bob Hewitt 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Bob Hewitt (finale)

 Bob Lutz /  Stan Smith (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1977